Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Noam Okun che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Albert Portas 6-4, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Graydon Oliver /  Jim Thomas (semifinali)
 Juan Ignacio Carrasco /  Albert Portas (finale)

 Alejandro Hernández /  Daniel Melo (semifinali)
 Brandon Coupe /  Noam Okun (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2003